Die Abkürzung PRF steht für:
 Performance Related Fee, ein an bestimmten Performance-Kriterien orientiertes, erfolgsbezogenes Honorar-Modell
 Platelet-Rich Fibrin, Thrombozytenreiches Fibrin, Weiterentwicklung des Thrombozytenreichen Plasmas
 Precision Air, tansanische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Primitiv-rekursive Funktion, Funktionen in der Rekursionstheorie
 Pseudorandom Function, Funktionen in der Kryptologie, siehe Pseudozufällige Funktion
 Pulse Repetition Frequency, Impulsfolgefrequenz eines Radargerätes

PRF